Двадцать девятый сезон женской сборной России по футболу.

Рейтинг ФИФА 
⚠ С 2003 года ФИФА публикует рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Матчи 
Матчи женской сборной России по футболу в 2020.

Официальные матчи 
 Легенда

Матч Косово—Россия, первоначально запланированный на 4 октября 2019 года, на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине, был перенесен на 28 октября из-за проблем с безопасностью. 18 октября УЕФА объявил, что оба матча между Косово и Россией будут сыграны на нейтральных полях.

Комментатор канала Матч ТВ: «Играем хорошо. „Красная защита“, до „Красной машины“ сборная не дотягивает».

Гол забитый Деря Арханen в ворота  стал 100 пропущенным голом во всех отборочных и финальных матчах Чемпионата Европы.

Игры и голы 

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Примечания